

Список Міністрів закордонних справ Ізраїлю

Див. також 

 Міністри закордонних справ країн світу
 Посли Ізраїлю в Україні
 Посли України в Ізраїлі

Посилання 
 Міністерство закордонних справ Ізраїлю
 Міністри Міністерства закордоннихх справ Сайт Кнесета

Ізраїль
Міністри закордонних справ Ізраїлю